Toto je seznam fotbalistů, kteří získali medaili ve vítězném týmu v PMEZ (Pohár mistrů evropských zemí 1955/56 až 1991/92) a Lize mistrů UEFA. Někteří hráči obdrželi medaili, i když nehráli finále (byli náhradníci nebo hráli pouze v dřívějších kolech turnaje).

Reference 

Liga mistrů UEFA